* Эмиссия наличных рублей
 Кредитная эмиссия безналичных рублей

Эмиссия денег